Jakob Balthasar ist der Name folgender Personen:

* Jakob III. Balthasar (1594–1670), deutscher Theologe
 Jakob IV. Balthasar (1618–1691), deutscher Theologe
 Jakob Balthasar (Rechtsgelehrter) (1652–1706), deutscher Rechtsgelehrter
 Jakob Heinrich von Balthasar (1690–1763), deutscher evangelischer Theologe und Geschichtsforscher